Beppe Levrero – pittore italiano.
 Mario Levrero – scrittore, fotografo e fumettista uruguaiano
 Pierluigi Levrero – arbitro di calcio italiano